Esta é uma lista das unidades federativas do Brasil classificadas por seu número total de homicídios segundo o Atlas da Violência de 2017, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Ver também 
 Lista de unidades federativas do Brasil por taxa de homicídios

Ligações externas 

Desigualdade e Bem Estar
Desigualdade e Bem Estar